Bipolarität steht für:

 eine psychische Störung, siehe Bipolare Störung
 Machtverteilung auf zwei ähnlich starke Staaten, siehe Polarität (Internationale Beziehungen)